Barsac är ett släkte av insekter. Barsac ingår i familjen Flatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Barsac